Discipline může být:

 Discipline (album, King Crimson), album skupiny King Crimson z roku 1981
 Discipline (album, Desmond Child), album Desmond Childa z roku 1991
 Discipline (album, Janet Jacksonová), album Janet Jacksonové z roku 2008
 Discipline (skupina), nizozemská hardcoreová skupina aktivní v letech 1990–2010